19. Светско првенство у одбојци за мушкарце 2018. је одржано у Италији и Бугарској од 9. септембра до 30. септембра 2018. На првенству учествују 24 репрезентације које су  подељене у четири групе по шест.

Градови домаћини

Први круг

Група А 
 Сва времена су по средњоевропском летњем времену.

Група Б 
 Сва времена су по источноевропском летњем времену.

Група Ц 
 Сва времена су по средњоевропском летњем времену.

Група Д 
 Сва времена су по источноевропском летњем времену.

Други круг 
 Сва времена су по средњоевропском летњем времену.

Група Е 
 Сва времена су по средњоевропском летњем времену.

Група Ф 
 Сва времена су по средњоевропском летњем времену.

Група Г 
 Сва времена су по источноевропском летњем времену.

Група Х 
 Сва времена су по источноевропском летњем времену.

Ранг другопласираних екипа 
 Две најбоље другопласиране екипе су оствариле пласман у трећи круг.

Трећи круг 
 * Сва времена су по средњоевропском летњем времену.

Група И

Група Ј

Финална рунда
 Место одигравања: Торино

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 
ФИВБ 
Светско првенство 2018 
Формулари

Светска првенства у одбојци
Одбојка у 2018.
Спорт у Милану
Спорт у Софији
Спорт у Торину